Die EVN Sammlung ist eine 1995 gegründete Firmensammlung (Corporate Collection) der EVN AG zu internationaler zeitgenössischer Kunst in Maria Enzersdorf. 
Die Arbeiten der Sammlung werden von Brigitte Huck, Georg Kargl, Paul Katzberger, Wolfgang Kos, Hans Ulrich Obrist zusammengestellt. Die Sammlung konzentriert sich auf Werke aus den späten 1980er Jahren bis heute.

Literatur 
 evn sammlung. 95-05 von Edelbert Köb, Thomas D. Trummer, Wolfgang Kos, Hans-Ulrich Obrist, Georg Kargl, Brigitte Huck, Burkhard Hofer (Vorwort), Verlag der Buchhandlung König, ISBN 3883759708
 EVN Collection 2006-2011 von Edelbert Köb, Thomas D. Trummer, Wolfgang Kos, Hans-Ulrich Obrist, Georg Kargl, Brigitte Huck, Burkhard Hofer (Vorwort), Verlag der Buchhandlung König, ISBN 978-3-86335-032-1
 evn collection jubilee 95-2015 von Heike Maier-Rieper, Thomas D. Trummer, Brigitte Huck, Markus Schinwald, Hans Ulrich Obrist, VfmK Verlag für moderne Kunst Wien, ISBN 978-3-903004-52-8

Weblinks
 http://www.evn-collection.at 

Kunstsammlung
Organisation (Maria Enzersdorf)
Energieversorgung Niederösterreich